Розберг — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Розберг, Александр Петрович (1815—1871) — преподаватель русского языка в Остзейском крае, инспектор Дерптского ветеринарного института.
 Розберг, Михаил Петрович (1804—1874) — профессор русской словесности в Дерптском университете, академик.